Соревнования по бегу на 10 000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 5 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в беге на 10 000 метров являлась Вивиан Черуйот из Кении. Она не защищала свой титул, поскольку после победы на Олимпийских играх 2016 года на дистанции 5000 метров перешла в марафонский бег.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Финал в беге на 10 000 метров у женщин состоялся 5 августа 2017 года. На старт вышли 33 легкоатлетки. Для олимпийской чемпионки и рекордсменки мира Алмаз Аяны этот старт стал первым в 2017 году. Эфиопская бегунья пропустила весь летний сезон из-за болезни и травмы ноги. Однако к чемпионату мира она подошла в полной готовности. После медленного начала Аяна резко увеличила скорость на четвёртом километре и мгновенно оторвалась от соперниц. Недолгое время за ней пыталась удержаться Ясемин Джан, но довольно быстро отстала. Аяна не сбавляла темп и только наращивала преимущество с каждым километром. До завершения дистанции она успела обогнать как минимум на один круг всех девушек, занявших места с пятого и ниже. Результат 30.16,32 из-за медленного начала оказался далёк от её собственного мирового рекорда (29.17,45); в то же время вторую половину дистанции эфиопка пробежала за 14.24,95 — в списке лучших результатов в истории на дистанции 5000 метров это время было бы 21-м. Борьбу за серебряную медаль выиграла трёхкратная олимпийская чемпионка Тирунеш Дибаба, грамотно распределившая свои силы по дистанции.

Примечания

Ссылки 
 

бег